Дубравка може бити:

 Дубравка (име), женско име
 Дубравка од Бохемије
 Дубравка (Иван Гундулић), драма пјесника Ивана Гундулића
 Дубравка (филм), југословенски филм из 1973. године, режирао Јован Коњовић

или:

 Дубравка (Братислава), градска четврт у Братислави, Братиславски крај, Словачка Република
 Дубравка (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Дубравка (Конавле), насељено мјесто у општини Конавле, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска